Tandler steht für:

 Kleinwarenhändler (im bairisch-österreichischen Sprachraum), siehe Tand

Tandler ist der Familienname folgender Personen:
 Berthold Tandler (1880–?), österreichischer Gewichtheber
 Gerold Tandler (* 1936), deutscher Landespolitiker (Bayern) (CSU)
 Johann Tandler (1901–nach 1957), österreichischer Fußballspieler
 Julius Tandler (1869–1936), österreichischer Anatom und Sozialpolitiker (SPÖ)
 Juraj Tandler (1934–2020), slowakischer Komponist, Dirigent und Musikpädagoge
 Max Tandler (1895–1982), deutscher Mundartdichter
 Tina Tandler (* 1965), deutsche Saxophonistin
 Tobias Tandler (auch Tandeler; 1571–1617), deutscher Mediziner und Mathematiker

Siehe auch:
 Julius-Tandler-Familienzentrum im 9. Wiener Gemeindebezirk Alsergrund